Susitna steht für:

 Susitna (Alaska), eine Siedlung in Alaska
 Susitna River, einen Fluss in Alaska
 Mount Susitna, einen Berg in Alaska
 Matanuska-Susitna Borough, einen Bezirk in Alaska
 Susitna-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Susitna Lake, einen See in Alaska